Площа Некрасова — у місті Вуглегірськ.